Латышовка — название населённых пунктов.

Россия 
 Латышовка — деревня в Дятьковском районе Брянской области.
 Латышовка — село в Кадошкинском районе Мордовии.

Украина 
 Латышовка — село в Машевском районе Полтавской области.
 Латышовка — село в Путивльском районе Сумской области.
 Латышовка — село в Коломакском районе Харьковской области.